Con el nombre de Pilagá o Pilagás se denomina a:
  
 Pilagá, un pueblo indígena de la provincia argentina de Formosa;
 Pilagá, un curso fluvial de la provincia argentina de Formosa;
 Pilagás, un departamento de la provincia argentina de Formosa.